Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1989, die einundzwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 18. und 25. April 1989 in Santiago de Chile, Chile statt, das zum vierten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Mannschaft Brasiliens, die ungeschlagen zum zwölften Mal, zum zweiten Mal in Folge, die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers zu sechs Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft fünf Spiele (insgesamt wurden 15 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1989. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Da Peru, Argentinien und Chile punktgleich waren und Peru gegen Chile, Chile gegen Argentinien und Argentinien gegen Peru gewannen, entschied in diesem Fall das relative Korbverhältnis aus jenen drei Partien. Da Peru (+1) ein besseres Korbverhältnis als Argentinien (0) und Chile (−1) hatte, ergab sich die untenstehende tabellarische Konstellation.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1989 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in Santiago de Chile
Basketballveranstaltung 1989
Südamerikameisterschaft der Damen 1989